KAD est un sigle qui peut désigner :
 Kapitän-Admiral-Diplomat, une gamme de voitures de la marque Opel partageant la même carrosserie.

Kad peut désigner :
 Kad, l'abréviation de Kademlia, table de hachage distribuée pour les réseaux pair à pair ;
 Kad, le nom de scène de Kad Merad, un comédien, humoriste et réalisateur franco-algérien ;
 Kad, un groupe de musique breton.

Référence 

Abréviation
Nom de scène